— посёлок в Японии, находящийся в уезде Самани округа Хидака губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. С ним граничат посёлки Уракава, Эримо, Хироо.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Pinus parviflora, цветком — Callianthemum.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Хоккайдо